Monnaie est à la fois un nom propre et un nom commun.

Nom commun

Économie 
 Monnaie, instrument légal des paiements en vigueur (du fait de la loi – on parle de cours légal – ou du fait des usages) dans un pays ou une zone géographique donnée.
 Monnaie ou devise, unité monétaire d'un pays ou d'un ensemble de pays (assemblés au sein d'une union monétaire).
 Monnaie alternative, monnaie complémentaire à la monnaie nationale. 
 Monnaie basée sur le temps, système d'échange où l'unité de compte est une unité de temps équivalente. 
 Monnaie centrale, monnaie émise par la Banque centrale d'un pays. 
 Monnaie commune,  monnaie partagée par plusieurs États. 
 Monnaie de commodité ou monnaie primitive, monnaie dont la valeur est basée sur une marchandise ou un objet dont elle est faite. 
 Monnaie de compte, unité monétaire non matérialisée, utilisée uniquement pour servir d'unité dans la tenue de comptes.
 Monnaie de réserve, devise utilisée par les banques centrales pour constituer des réserves de change. 
 Monnaie de siège, monnaie frappée en temps de guerre ou de siège. 
 Monnaie d'occupation, monnaie émise par un État dans les territoires d'un autre État occupés par le premier. 
 Monnaie constante, monnaie ayant un pouvoir d'achat constant dans le temps. 
 Monnaie courante, (appelée aussi « monnaie en espèces» ou monnaie divisionnaire) comprend la monnaie métallique (faite en alliage spécial) et la monnaie papier, (faite en billets de banque fabriqués avec un papier spécial généralement filigrané)
 Monnaie de nécessité, monnaie fiduciaire émise lors de difficultés économiques.
 Monnaie de réserve, monnaie détenue par les banques d'émission car elle est utilisée dans les règlements internationaux, parallèlement aux règlements en or.
 Monnaie-dette, utilisé en science économique pour désigner la monnaie en tant qu'elle est une dette envers l'émetteur.
 Monnaie divisionnaire, l'ensemble des pièces ou monnaie métallique.
 Monnaie électronique ou monnaie numérique, monnaie stockée sur des mémoires électroniques.
 Monnaie endogène,  théorie économique selon laquelle la monnaie est créée de manière endogène (à l'intérieur même du modèle).
 Monnaie exogène, théorie économique selon laquelle la monnaie est créée de manière exogène (à l'extérieur même du modèle).
 Monnaie fiduciaire, monnaie comprenant les pièces modernes et les billets de banque.
 Monnaie fondante, monnaie qui se déprécie avec le temps.
 Monnaie forte et monnaie faible, devise qui fait office de réserve de valeur sur un marché de change.
 Monnaie hélicoptère, politique monétaire consistant à créer de la monnaie et à la distribuer directement aux agents économiques de façon ponctuelle.
 Monnaie locale, monnaie non soutenue par un gouvernement national.
 Monnaie matières premières, monnaie d'un pays exportateur de matières premières.
 Monnaie permanente (ou monnaie libre), monnaie dont la contrepartie (l'actif monétisé) est permanente.
 Monnaie privée, monnaie dont l'émission et la garantie sont assurées par un organisme indépendant de l'État.
 Monnaie scripturale, argent en chiffre enregistré dans les banques dans les comptes courants.
 Monnaie souveraine, monnaie créée par la volonté d'un État ou d'un groupement d'États.
 Monnaie virtuelle, unité de compte n’ayant pas de statut légal, utilisée dans un environnement virtuel.
 Monnaies de micronations, monnaie des systèmes monétaires micro-nationaux.

Monnaies anciennes 

Monnaie athénienne, monnaie ancienne utilisée à Athènes.
Monnaie axoumite, monnaie de l'Afrique sub-saharienne.
Monnaie byzantine, utilisée dans l’Empire romain d’Orient après la chute de Rome en 476.
Monnaies cantonales suisses, monnaie frappée par les canton suisses.
Monnaie de carte,  monnaie de nécessité apparue d'abord au Canada (Nouvelle-France) puis sous le règne de Louis XIV en 1685.
Monnaie de coquillages, monnaie primitive forme prémoderne de monnaie, paléo-monnaie ou proto-monnaie.
Monnaie de Cosa, monnaie émise à Cosa (ou Cossa) Vulcentium, une colonie romaine
Monnaie de la Chine impériale, utilisée en Chine durant la période impériale .
Monnaies de la dynastie des Xia occidentaux, monnaie de la dynastie des Xia occidentaux au nord-ouest de la Chine entre 1032 et 1227.
Monnaies de la dynastie Yuan, monnaie de la  dynastie Yuan qui a régné sur la Chine de 1271 à 1368.
Monnaies de la première révolte juive, émises par les révoltés après le déclenchement de la révolte en l'an 66.
Monnaie de la République helvétique, monnaie de la République helvétique sur le territoire actuel de la Suisse de 1798 à 1803.
Monnaie de Populonia,  monnaies que la ville étrusque de Populonia 
Monnaie de Volaterrae, monnaies étrusque de Velathri (Italie).
Monnaie d'invasion japonaise, monnaie émise par les autorités militaires japonaises en remplacement de la monnaie locale durant la Seconde Guerre mondiale.
Monnaie étrusque, monnaie frappée par les Étrusques (centre de la péninsule italienne).
Monnaie gauloise, monnaie ancienne du peuple gaulois.
 Monnaie grecque antique, monnaie varié de la civilisation grecque.
 Monnaies liégeoises, monnaies utilisées de 980 à 1785 dans la principauté de Liège.
 Monnaie parthe, monnaies de l'Empire parthe (Iran).
 Monnaie romaine, monnaies de la Rome antique.
 Monnaie royale française et Monnaie du royaume de France, monnaie frappés par les rois de France.
 Monnaie wisigothe, Monnaie des Wisigoths.

Botanique 

En botanique, monnaie-du-pape, nom vulgaire donné à une plante, la lunaire Lunaria annua.

Expressions 

 Monnaie sonnante et trébuchante, payé en monnaie sonnante et trébuchante : être payé en monnaie authentique et neuve.
 Monnaie de singe, payer en monnaie de singe : ne pas payer, escroquer un créancier.

Divers 

En numismatique, une pièce de monnaie est un objet, souvent métallique, utilisé comme forme de monnaie, en particulier pour les petits montants.
Une monnaie, l'atelier ou l'institution chargé de la fabrication des devises.
 Pièce de monnaie, morceau de matériau solide utilisé comme monnaie dans les transactions.
 Monnaie de Malte, désigne l'ensemble des monnaies (pièces et billets) émis dans l'archipel maltais.
 Monnaie papale est l'institut chargé de la production de monnaie pour le pape. La monnaie papale fait également référence aux bâtiments d'Avignon, Rome et ailleurs qui accueillaient la monnaie.
 Monnaies andorranes, Monnaies d'Andorre.
 Monnaie royale canadienne, société d'État canadienne qui produit toutes les pièces de monnaie au Canada.
 Monnaie lituanienne, institution monétaire nationale de la Lituanie.
 Monnaie coulée, ensemble des monnaies produites par fusion.
 Monnaie, Servitude et Liberté est un livre de Joseph Tchundjang Pouemi, économiste camerounais.
 Monnaie de Denver, branche de la Monnaie des États-Unis à Denver.
 Monnaie de Dahlonega, ancienne succursale de la Monnaie des États-Unis.
 Monnaie de San Francisco, succursales de l'United States Mint.
 Monnaie de West Point, installation de production et de dépôt de la Monnaie des États-Unis.
 Monnaie de Philadelphie,  établissement national de la Monnaie des États-Unis.
 Monnaie de Carson City, succursale de la Monnaie des États-Unis.
 Monnaie syracusaine, nom donné à une série de timbres d'usage courant émise de 1953 à 1977 en Italie.
 Monnaie royale australienne, chargé de la frappe des pièces de monnaie australienne.
 Monnaies traditionnelles des îles Yap, ensemble de monnaies qui sont utilisées ou ont été utilisées sur les îles Yap.
 Monnaie de pierre,  monnaie propre aux îles Yap.
 Monnaie de Saint-Pétersbourg, Monnaie nationale russe.
 Monnaie magazine, magazine français consacré aux monnaies et à la numismatique.
 Monnaie du Japon, organisme du gouvernement japonais.
 Monnaie de sang, roman de Patricia Cornwell.
 Monnaie de Hong Kong, ancienne institution monétaire de Hong Kong qui exista de 1866 à 1868.

Nom propre 
 La Monnaie, le nom abrégé du Théâtre royal de la Monnaie, opéra national de Belgique à Bruxelles.
 La Monnaie de Paris, l'institution qui en France fabrique la monnaie nationale, ainsi que le Musée de la Monnaie de Paris qui lui est associé.
 La Monnaie royale canadienne, en anglais , une société d'État canadienne qui produit toutes les pièces de monnaie au Canada.
 Le Centre de secours La Monnaie, une caserne de pompiers parisienne.
 La Monnaie, un bâtiment de l'Agora d'Athènes (Grèce).
 Maison de la monnaie, musées.
 Monnaie de Charlotte, première succursale de la Monnaie des États-Unis.
 Monnaie de La Nouvelle-Orléans, ancien hôtel des Monnaies des États-Unis.
 Monnaie royale de Belgique, institution qui produit la monnaie de Belgique.
 Monnaie royale des Pays-Bas, fabrique de monnaie nationale du royaume des Pays-Bas.

Toponyme 
 Monnaie est une commune française d'Indre-et-Loire.
 Monnai est une commune française, située dans le département de l'Orne.

Homonymie de toponyme